Puig, famille de négociants perpignanais, dont Joseph Puig, qui légua son hôtel particulier à Perpignan, pour en faire le musée numismatique qui porte son nom (Musée Puig-Cedacc).

Voir aussi 
 Puig-Aubert

Patronyme catalan
Perpignan